Litera grecească Λ(λ) (lambda), sau cuvântul lambda, pot desemna:
 Lambda (anatomie) - punct craniometric
 Lambda (literă) - a unsprezecea literă a alfabetului grec